Ботьянов, Иван Васильевич (1802/1803 — 1868) — русский востоковед, дипломат и военный деятель.
 Ботьянов, Михаил Иванович (Батьянов; 17 октября 1835 — 1916) — русский генерал от инфантерии, герой Севастопольской обороны и Кавказской войны.